Богураевское сельское поселение — муниципальное образование в Белокалитвинском районе Ростовской области.

Административный центр поселения — хутор Богураев.

Административное устройство 
В состав Богураевского сельского поселения входят:
 хутор Богураев
 станция Богураево
 посёлок Бондарный
 хутор Какичев
 хутор Мечетный
 посёлок Скальный
 хутор Чапаев

Население

Примечания

См. также 
 Административное деление Ростовской области

Сельские поселения Ростовской области
Муниципальные образования Белокалитвинского района